Малевич:
 Малевич Володимир Анатолійович (1985) — російський хокеїст.
 Малевич Казимир Северинович
 Малевич Михайло Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.